Nowopawliwka (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 3400 Einwohnern (2001).

Geographie 
Nowopawliwka ist das administrative Zentrum einer Landratsgemeinde im Südosten des Rajon Meschowa am Ufer der Solona (ukrainisch ), einem 79 Kilometer langen Nebenfluss der Wowtscha. Das Dorf liegt an der Territorialstraße T–04–28 etwa 165 km östlich vom Oblastzentrum Dnipro und 16 km südlich vom Rajonzentrum Meschowa.

Zur Landratsgemeinde gehören noch die Dörfer 
Datschne ( ) mit etwa 100 Einwohnern, Filija ( ) mit etwa 130 Einwohnern und Tschuhujewe ( ) mit etwa 120 Einwohnern.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Meschowa